Флоренца Санудо (італ. Fiorenza Sanudo; бл. 1340—1371) — герцогиня Архіпелагу (Наксосу) в 1362—1371 роках.
 Нікколо II Санудо, Нікколо II Спеццабанда (італ. Niccolò II Sanudo; д/н — 1374) — 8-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1364—1371 роках.
 Марко Санудо (близько 1153 — між 1220 та 1230, найбільш ймовірно в 1227) — венеційський купець, засновник Герцогства Архіпелагу та його перший правитель.
 Анджело Санудо (італ. Angelo Sanudo; 1194/1201 — 1262) — 2-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1227—1262 роках.
 Джованні I Санудо (італ. Giovanni I Sanudo; д/н — 1362) — 6-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1341—1362 роках.
 Гульєльмо I Санудо, Гульєльмо I (італ. Guglielmo I Sanudo; бл. 1265—1323) — 4-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1303—1323 роках.
 Нікколо I Санудо, Нікколо I (італ. Niccolò Sanudo; д/н — 1341) — 5-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1323—1341 роках.
 Марко II Санудо, Марко II (італ. Marco II Sanudo; 1240/1250 — 1303) — 3-й герцог Архіпелагу (Наксосу) в 1262—1303 роках.